Az ATP World Tour 250 Series (korábbi nevén:ATP International Series) nemzetközi tenisztornák csoportja, melyek az ATP Tour részei. Világranglista-pontok és összdíjazás tekintetében az ATP World Tour 500 Series alatt és az ATP Challenger Tour fölött állnak rangban.

A tornák listája (2009) 
Az első torna időrendjében rendezve

f: fedett pályás

Lásd még 
 Grand Slam-tornák
 ATP World Tour Finals
 ATP World Tour Masters 1000
 ATP World Tour 500 Series
 ATP Challenger Tour

További információk 
 Az ATP hivatalos oldala

Tenisztornák